Телема́х () или Телема́к () — мужское личное имя греческого происхождения, а также фамилия:

Имя 
 Телемах (Телемак), (, «далеко сражающийся») — в греческой мифологии сын легендарного царя Итаки Одиссея и Пенелопы, один из главных персонажей «Одиссеи». Ему посвящены:
 «Приключения Телемака» — роман Франсуа Фенелона (1699).
 «» — опера-пастиш (drama per musica) Андре Кампра (1704). 
 «» — опера (drama per musica) Андре Кардинал-Детуша (1714).
 «» — опера (drama per musica) Кристофа Виллибальда Глюка (1765).
 «» — балет, неоднократно ставившийся различными балетмейстерами XVIII века, наиболее известен в постановке Пьера Гарделя (1790).
 «Телемахида» — поэма Василия Тредиаковского (1766).
 «Приключения Телемака» — симфония  (1777).
 «Телемак» — бриг Балтийского, затем Черноморского флота Российской империи, спущенный на воду в 1828 году.
 Телемах Родосский (ум. после 554 до н. э.) — сицилийский военачальник и правитель, основатель династии Эмменидов.
 Святой Телемах (также Альмахус или Тилемахос, ум. 404) — христианский святой, монах, пытавшийся остановить бои гладиаторов в римском амфитеатре.
 «Святой Телемах» — поэма Альфреда Теннисона.

Фамилия 
  (род. 1937) — французский художник гаитянского происхождения.

См. также 
 Темелух — ангел из апокрифических текстов «Апокалипсиса» апостола Петра и «Откровения» апостола Павла.
 
 (15913) Телемах — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.